Juana de Castro «la Desamada» (m. Dueñas, 21 de agosto de 1374), fue reina consorte de Castilla por su matrimonio con Pedro I el Cruel. Fue hija de Pedro Fernández de Castro y de Isabel Ponce de León y bisnieta del rey Sancho IV de Castilla.

Orígenes familiares 

Fue hija de Pedro Fernández de Castro, señor de Lemos, Monforte y Sarria, y de su segunda esposa Isabel Ponce de León. Por parte paterna fueron sus abuelos Fernando Rodríguez de Castro, señor de Lemos y Sarria, y Violante Sánchez de Castilla, hija ilegítima de Sancho IV de Castilla. Los abuelos maternos fueron Pedro Ponce de León, señor de Cangas y Tineo, y Sancha Gil de Chacim. Fue hermana de Fernán Ruiz de Castro y medio hermana de Inés de Castro y de Álvaro Pérez de Castro.

Biografía 

Se desconoce su fecha de nacimiento. Tras enviudar prematuramente de su primer marido, Diego Fernández de Haro, con quien tuvo un hijo, Pedro Díaz de Haro, despertó el interés del rey Pedro I, a quien conoció directamente en 1354.  Los textos de la época ensalzan su belleza realmente comparable a la de su medio hermana Inés: 

 

El rey quedó prendado de su belleza y, además, le interesaba casarse con ella para poder tener un legítimo sucesor al trono. Sin embargo el rey ya estaba casado con Blanca de Borbón, y para poder celebrar el matrimonio los obispos de Ávila y de Salamanca declararon nulo el que el rey había contraído con Blanca. Contrajeron matrimonio en la primavera de 1354 en la iglesia de San Martín de Cuéllar.  Juana recibió el alcázar de Jaén y los castillos de Dueñas y de Castrojeriz en concepto de arras, aunque el único que permaneció en su poder fue el de Dueñas. Fruto de esa unión nació un hijo.

Su marido el rey la abandonó unos pocos días después de verificado el matrimonio para irse alterado a Castrojeriz, y no volvió a verla. Aunque no debió estar tan poco tiempo reunido con ella, puesto que el papa le amonestó seriamente si no la dejaba y regresaba con Blanca, llegando a la excomunión por no haber obedecido a su mandato. Se dice que el rey se separó finalmente de Juana de Castro a consecuencia de la excomunión del Pontífice, lo que, sin embargo, se calla en la crónica de Pedro López de Ayala, aunque la familia Castilla asegura que se encuentra en la supuesta crónica de Juan de Castro, obispo de Jaén. Cuando el rey Pedro abandonó a Juana de Castro le hizo entrega del señorío de Dueñas, en donde ella vivió sin dejar nunca de titularse reina de Castilla y de León.

 

Se califica generalmente de aduladores y débiles a los obispos de Ávila (Sancho Blázquez Dávila) y Salamanca (Juan Lucero) por haber declarado nulo el matrimonio de Pedro con Blanca; pero no falta quien exponga razones de peso para justificar la nulidad de aquel enlace, y por otra parte, es fama que los citados obispos fueron varones piadosos, doctos y llenos de virtud. Consta además que no se retractaron, y si bien marcharon a Aviñón, acudiendo al llamamiento del papa Inocencio VI para responder de su conducta, no debieron salir desairados cuando nada dice del resultado de la audiencia el cronista Ayala, decidido partidario de Enrique de Trastámara.

En sus últimos años de vida, Juana de Castro se retiró a Dueñas. En 1369 Pedro I el Cruel fue asesinado por su hermano Enrique de Trastámara que subió al trono con el nombre de Enrique II de Castilla. Juana de Castro falleció en Dueñas el 21 de agosto de 1374.

Sepultura 

Después de su defunción,  el cadáver de la reina Juana de Castro recibió sepultura en la Catedral de Santiago de Compostela. El sepulcro que guarda sus restos mortales se encuentra colocado en la Capilla de las Reliquias de la Seo Compostelana. Su sepulcro es de granito y el lateral del arca sepulcral está decorado con los escudos del reino de Castilla y León y también con los de la Casa de Castro. Sobre el sepulcro está colocada la estatua yacente que representa a Juana de Castro, que aparece revestida con un largo manto que sujeta con las manos. La cabeza, apoyada en un almohadón doble, está cubierta con un velo y aparece ciñendo la corona.

Matrimonios y descendencia 
Fruto de su matrimonio con Diego Fernández de Haro tuvo un hijo:

 Pedro Díaz de Haro (muerto joven hacia 1370) 

De su matrimonio con el rey Pedro I de Castilla nació también un solo hijo:
 Juan de Castilla (1355-1405), designado en el testamento de su padre como heredero de la corona, en caso de fallecimiento de los hijos que había tenido con María de Padilla. Contrajo matrimonio con Elvira de Eril y Falces y se encuentra sepultado en la Catedral de Sevilla.

Antepasados

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 Genealogía de la reina Juana de Castro. (en inglés)

            
Reinas consortes de la Corona de Castilla
Reinas consortes de España del siglo XIV
Casa de Castro